«Be My Guest» — пісня Гайтани (2012)
 «Be My Guest» — пісня Фетса Доміно